

Бриські — село в гміні Ґура-Свентей-Малґожати Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Бриські — село в гміні Росьцишево Серпецького повіту Мазовецького воєводства